El 'Toyota motor VD' es el primer motor V8 diesel producido por Toyota. Es de 32 válvulas, DOHC, con uno o dos turbocompresores de geometría variable.

La única variante turbo de este motor fue usado por primera vez en marzo de 2007 la serie de 70 Land Cruiser en Australia, el doble turbo vio su primer uso en septiembre de 2007 en la serie 200 Land Cruiser.
 1VD-FTV
 Tipo: V8 DOHC de 32 válvulas de geometría variable con intercooler Turbo Diesel
 Desplazamiento: 4461 cc
 Relación de compresión: 16.8:1
 Sistema de combustible: common-rail inyección directa
 Potencia máxima: (solo turbo) 151 kW a 3400 rpm; (twin-turbo) 194 kW a 3400 rpm
 Par máximo: (solo turbo) 430 Nm @ 1200-3200 rpm; (twin-turbo) 649 N·m a 1600-2600 rpm
 Diámetro x carrera (mm) 86x96

((automoción-parte-stub))

 VD
Toyota